Династија (1. сезона) се може односити на:

 Династија (ТВ серија из 1981, 1. сезона)
 Династија (ТВ серија из 2017, 1. сезона)
 Династија (српска ТВ серија, 1. сезона)